Километро Дос има више значења:

 Километро Дос (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Километро Дос (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику